Dit is de lijst van Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2014/15.

Bij de mannen betreft het de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities en de 193 amateurcompetities van de Topklasse tot en met de Zesde klasse.

Bij de vrouwen betreft het de landskampioen en de 31 kampioenen van de Topklasse, de Hoofdklassen en de eerste klassen op landelijk niveau en de tweede- en derdeklassen op districtsniveau.

Mannen 
PSV veroverde dit seizoen met het 19e kampioenschap in de Eredivisie voor de 22e keer de landstitel. De kampioen van de Jupiler League, N.E.C, veroverde na 1974/75 voor de tweede keer de titel in deze divisie, N.E.C. promoveerde hiermee voor de zesde keer naar de Eredivisie.

Twee clubs werden voor het derde achtereenvolgende jaar kampioen, dit betrof de zondagclubs BVC '12 (Oost, 5F-4E-3D) en Geusselt Sport (Zuid-II, 5A-4A-3B). Dertien clubs werden voor het tweede opeenvolgende jaar kampioen in hun klasse. Bij de zaterdagclubs betrof het ZAC (Oost, 4C-3C), SC Feyenoord (West-II, 4E-3D) en  VV Pelikaan-S (Noord, 5E-4C). Bij de zondagclubs Magreb '90 (West-II 1B - Hoofdklasse A), Dieze West (Noord, 2K-1F), RKSV Halsteren (Zuid-I, 2E-1C), BWO (Oost, 4A-3A), DVV Turkse Kracht (Oost, 4H-3B), VV Dubbeldam (Zuid-I, 4C-3B), SV Real Lunet (Zuid-I, 4G-3C), VV Steenwijker Boys (Noord, 5B-4B), TGG (Zuid-I, 5D-4F) en VV Nijnsel (Zuid-II, 5G-4H).

Landelijk

Zaterdagclubs

Zondagclubs

Beslissingswedstrijden 
In zestien competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.

Vrouwen
Bij de vrouwen prolongeerde FC Twente de landstitel, hun derde oprij en vierde in totaal. Ze eindigden in dit derde en laatste seizoen van de BeNe League als tweede achter de Belgische kampioen Standard Luik. De teams van DSS-2 (zaterdag 3A-2A) en Fortuna Sittard-2 (zondag 3F-2G) werden voor het tweede achtereenvolgende seizoen klasse kampioen. De kampioen van de Topklasse, het eerste team van SV Saestum, degradeerde in 2013/14 nog uit deze klasse, maar kon dankzij het kampioenschap van het tweede team in de Hoofdklasse wederom in de Topklasse uitkomen.

Landelijk

Districtsniveau

Beslissingswedstrijd 
In één competitie eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competitie werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.

Nederlands voetbalseizoen 2014/15